Grafton kan syfta på:

 S/S John Grafton – S/S John Grafton känt genom  "Graftonaffären" i Finland
 Hertigen av Grafton – en titel skapad 1675 för Henry FitzRoy, 1:e hertig av Grafton, en oäkta son till Karl II av England

Geografi

Australien 

 Grafton, New South Wales, New South Wales, Clarence Valley,

Nya Zeeland 

 Grafton (del av en befolkad plats), Auckland, Auckland,

Storbritannien 

 Grafton, Herefordshire, England, 
 Grafton, Cheshire, England, 
 Grafton, Wiltshire, England, 
 Grafton, North Yorkshire – en ort i Marton cum Grafton, North Yorkshire, England
 Grafton, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Grafton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Grafton, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

USA 

 Grafton, Illinois, ort, Jersey County, 
 Grafton, West Virginia, countyhuvudort, Taylor County, 
 Grafton, Iowa, ort, Worth County, 
 Grafton, Massachusetts, Worcester County, 
 Grafton, North Dakota, countyhuvudort, Walsh County, 
 Grafton, Nebraska, Fillmore County, 
 Grafton, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Grafton, Ohio, ort, Lorain County, 
 Grafton, Wisconsin, Ozaukee County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar